Bernazki ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Wladimirowitsch Bernazki (1876–1943), ukrainisch-russischer Ökonom, Hochschullehrer und Politiker
 Sergei Sergejewitsch Bernazki